Henry Daras (1850-1928), peintre français ;
José Daras (né en 1947), homme politique belge wallon ;
Léopold-Jean Daras (1902-1980), peintre belge.